Kéry Gyula (1842–1919) főispán
 Kéry Gyula (1869–1919) író, újságíró, zeneszerző, irodalomtörténész, nótaszerző
 Kéry Gyula (1920–2002) színész